Алекса́ндр Ива́нович Орло́в (род. 14 мая 1949) — советский и российский  и , , , , .

Доктор экономических наук с 2010 года по специальности «Математические и инструментальные методы экономики», доктор технических наук с 1993 года — по специальности «Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях». Профессор с 1995 года по кафедре математической экономики.

Основное направление исследований — прикладная статистика, организационно-экономическое моделирование. Разработал статистику объектов нечисловой природы (статистику нечисловых данных, нечисловую статистику).

Биография 
Родился 14 мая 1949 года в Москве. В 1966 году окончил физ.-мат. школу № 2 г. Москвы (поток Е. Б. Дынкина) с золотой медалью, в 1971 году — механико-математический факультет МГУ (диплом с отличием). Своими учителями считает Б. В. Гнеденко и В. В. Налимова.

В 1971—1978 годах работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, в 1978—1981 годах — в «кремлёвской больнице» (ЦНИЛ 4 ГУ при МЗ СССР), в 1981—1989 годах — во ВНИИ стандартизации Госстандарта СССР.

Кандидатскую диссертацию по специальности «теория вероятностей и математическая статистика» защитил в 1976 году.

C 1979 года руководил комиссией «Статистика объектов нечисловой природы» Научного Совета АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика», с 1989 по 1992 годы — созданным им Всесоюзным центром статистических методов и информатики Центрального правления Всесоюзного экономического общества. Один из основных организаторов Всесоюзной статистической ассоциации. На её Учредительном съезде (октябрь 1990) избран вице-президентом, руководителем секции статистических методов. После распада СССР на базе этой секции была создана Российская ассоциация статистических методов (1992), а затем — Российская академия статистических методов (1996).

С 1993 года — на преподавательской работе.

Семья 
 Жена — Людмила Александровна,
 Сын — Антон.

Научная и педагогическая деятельность 
 С 1997 г. А.И. Орлов — профессор кафедры «Экономика и организация производства» научно-учебного комплекса «Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. Н. Э. Баумана, руководитель секции «Организационно-экономическое моделирование, эконометрика и статистика», директор Института высоких статистических технологий и эконометрики, заведующий Научно-исследовательской лабораторией "Экономико-математические методы в контроллинге"  
 Член Учёного совета научно-учебного комплекса «Инженерный бизнес и менеджмент» и ряда диссертационных советов, преподаватель Бизнес-школы МГТУ им. Н.Э. Баумана.
 Заведующий кафедрой теории классификации Международного университета междисциплинарных знаний МОИП.
В разное время он работал как:
 Профессор кафедр "Математические методы и экономике" и «Экология и право» Московского государственного института электроники и математики (технического университета) (1993—2007).
 Профессор кафедры «Анализ стохастических процессов в экономике» Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова (2003—2012).
 Профессор (в 2002—2010) Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (программа «Топ-менеджер»), Международного университета (в Москве), Всероссийского государственного института кинематографии, Московского государственного университета прикладной биотехнологии, Международного юридического института при Министерстве юстиции Российской Федерации.
 Профессор кафедры «Оценка эффективности инвестиционных проектов» факультета инноваций и высоких технологий Московского физико-технического института (2012 - 2019).
 Советник президента Группы авиакомпаний «Волга-Днепр», главный научный консультант разработки Автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения авиационных происшествий АСППАП (2009 - 2012).
 Главный специалист ЦНИИ машиностроения (2013-2015).
 Профессор кафедры ФН-11 «Вычислительная математика и математическая физика»" МГТУ им. Н. Э. Баумана (2017-2021). 
 Член редакционных коллегий научных журналов «Заводская лаборатория», «Контроллинг», «Социология: методология, методы, математические модели», "Экономика космоса", периодического сборника научных трудов «Управление большими системами», член редакционного совета журнала  «BIOCOSMOLOGY — NEO-ARISTOTELISM», зам. главного редактора журнала «Инновации в менеджменте». Главный редактор электронного еженедельника «Эконометрика» .
 Под руководством А. И. Орлова защитили кандидатские диссертации Г. В. Рыданова (физико-математические науки), Я. Э. Камень (технические науки), Г. Г. Кравченко (технические науки), по экономическим наукам - Е. Г. Нечаева, Д. Н. Алёшин, С. В. Светлов, Е. А. Гуськова, В. С. Муравьёва, Е. М. Крюкова, В. А. Волков, О. В. Потоцкий, З. С. Агаларов, М. С. Жуков.
 Академик Российской академии статистических методов, Международной академии исследований будущего. Вице-президент Всесоюзной статистической ассоциации, президент Российской ассоциации статистических методов.
 Автор более 1200 публикаций в России и за рубежом, в том числе более 60 книг. 
 В начале профессионального пути - активный участник движения математического просвещения, занимающегося популяризацией математики среди школьников. В 1970—1977 гг. — директор Вечерней математической школы при Московском математическом обществе (назначен Правлением Московского математического общества под председательством И. Р. Шафаревича), созданной в 1963 г. Е. Б. Дынкиным. Напечатал более 70 статей в журналах «Пионер» (раздел «Встречи с тремя неизвестными») и «Квант». Общий тираж итоговой книги «Внеклассная работа по математике в 6-8 классах» — более 500 тыс. экз.

Основные направления научной и педагогической деятельности 
 Прикладная статистика и другие статистические методы, эконометрика,
 организационно-экономическое моделирование, экономико-математические методы, теория принятия решений, экспертные оценки, прогностика,
 контроллинг, менеджмент, маркетинговые исследования, управление инновациями, инженерная экономика, экономика предприятия,
 макроэкономика,
 социология,
 экология,
 науковедение и наукометрия,
  экология,
 организация образования, математические школы.

Основные научные результаты

Основные работы

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Высокие статистические технологии» с работами А. И. Орлова
 Сайт Научно-исследовательской лаборатории "Экономико-математические методы в контроллинге" МГТУ им. Н. Э. Баумана с работами А. И. Орлова
 Статьи А. И. Орлова по статистике объектов нечисловой природы
 Статьи А. И. Орлова по статистике объектов нечисловой природы
 Статьи А. И. Орлова по статистике объектов нечисловой природы
 Персональная страница на сайте МГТУ им. Н. Э. Баумана 
 Эконометрика. Электронная газета кафедры "Экономика и организация производства" научно-учебного комплекса "Инженерный бизнес и менеджмент" МГТУ им.Н.Э. Баумана 

Социологи по алфавиту
Вероятностники
Выпускники 2-ой физико-математической школы
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели МГТУ
Преподаватели РЭУ имени Плеханова
Преподаватели ВГИК
Преподаватели Московского государственного института электроники и математики
Википедисты
Сотрудники ЦЭМИ РАН
Преподаватели Московского международного университета